Zawody pucharu świata w biathlonie w Tiumeni były dziewiątymi i ostatnimi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 20 – 25 marca 2018 r. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegach ze startu masowego.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Start masowy mężczyzn

Start masowy kobiet

Bibliografia 
 
 
 

2018 w Rosji
Biathlon w Rosji
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018
Sport w Tiumeni